Les mots d'origine grecque metropolis et metropolys, signifiant métropole en anglais, peuvent faire référence à :

Archéologie 
 Metropolis, cité grecque antique de Thessalie à 8 km au Sud-Ouest du centre de l'actuelle ville de Karditsa

Villes réelles et imaginaires 

 Metropolis, ville de l'Illinois (États-Unis) ;
 Metropolis, un complexe résidentiel et commercial composé de quatre tours dans le centre-ville de Los Angeles, en Californie ;
 Metropolis, la ville dans laquelle habite Clark Kent, l'alter-ego de Superman ;
 Metropolis est un film de science-fiction allemand réalisé par Fritz Lang, sorti en 1927
 Metropolis, une ville de la planète Kerwan dans la série de jeu PlayStation Ratchet and Clank.

Jeux 
 Metropolis, un jeu de société de Sid Sackson
 Metropolys, un jeu de société de Sébastien Pauchon
 Metropolis, un jeu de figurines de Urban Mammoth

Dans les transports 
 Citroën Metropolis, un prototype de 2010.
 Alstom Metropolis , une gamme de matériel roulant ferroviaire fabriqué par Alstom et utilisée sur plusieurs réseaux dans le monde.
 Peugeot Metropolis, un scooter 3 roues de 2013.

Patronyme 
 Nicholas Metropolis (1915 – 1999), un mathématicien, physicien et informaticien qui travaillait sur le Projet Manhattan ;
 Algorithme de Metropolis-Hastings, une méthode probabiliste nommée d'après les mathématiciens Nicholas Metropolis et W.K. Hastings ;
 La règle de Metropolis correspond à un choix de probabilité d'acceptation exponentielle dans l'algorithme du recuit simulé.

Musique

Groupe 

 , groupe de musique disco des années 1970.

Label 

 Metropolis, label basé à Philadelphie ;
 , label basé à Belgrade.

Album 

 , album des  sorti en , bande son de  sorti en 1927 ;

 Metropolis Symphony, symphonie de Michael Daugherty ;

 , composition de Ferde Grofé sorti en 1928 ;

 , maxi de Janelle Monáe sorti le  ;

 Metropolis 2000: Scenes from New York, concert filmé de  sorti le  ;

 , cinquième album de  sorti le  ;

 , album de Francesco Guccini sorti en 1981 ;
 , album de Seigmen sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Jeff Mills sorti en 2000 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Peter Cincotti sorti le  ;
 , album de Robby Maria sorti le .

Chanson 

 , cinquième chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de Kraftwerk présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente dans l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente dans l'album  sorti le  ;
 , single de  sorti en 1992 ;
 , chanson de Seigmen présente dans l'album  sorti le  ;
 , chanson de L'Arc-en-Ciel présente sur le single , lui-même présent sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente dans l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente dans l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente dans l'album Dynamo sorti le  ;
 , chanson de Gareth Emery sortie le  ;
 , chanson de  présente dans l'album  sorti le  ;
 Metropolis, chanson de David Guetta et Nicky Romero présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Peter Cincotti présente dans l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Owl City présente dans l'album  sorti le .

Autres 

 Métropolis, une salle de concert de Montréal ;
 MetrOpolis, une discothèque en banlieue parisienne connue pour ses soirées Tecktonik Killer.

Littérature 
 Metropolis, roman de Thea von Harbou publié en 1926 ;
 Metropolis, roman de Philip Kerr publié en 2019.

Bande dessinée 
 Metropolis, manga de Osamu Tezuka publié en 1949 ;
Metropolis, série de bande dessinée de Serge Lehman publiée entre 2014 et 2017.

Cinéma 

 Metropolis, film de Fritz Lang sorti en 1927 ;
 Metropolis, film d'animation de Rintarō sorti en 2001.

Radio 

 Metropolys, radio française ayant donné naissance à RTL2 ;
 Metropolys, anciennement ROC FM (« Radio Œcuménique Chrétienne »), une radio locale dans le nord de la France.

Télévision 

 Metropolis, émission de télévision culturelle d'Arte diffusée depuis 1995.

Presse écrite 
 Metropolis, un magazine mensuel marocain gratuit créé en 2011 à Casablanca ;
 , un magazine mensuel japonais gratuit créé en 1994.

Homonymie de titre